Фарамонтанос-де-Табара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Табара. Занимает площадь 54 км². Население — 419 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Покровителем города считается святой Мартин.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del lugar

Муниципалитеты Саморы